Har Nuur – lago mongolo della provincia del Zavhan
Har Nuur – lago mongolo della provincia di Hovd